Bosnatalbahn steht für:

 die frühere Schmalspurstrecke Bosanski Brod–Zenica–Sarajevo, siehe Bosnabahn
 die heutige normalspurige Bahnstrecke Šamac–Sarajevo